Мерішань () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Мерішань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мерішань.
 Мерішань () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бебейца.
 Мерішань () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Добротешть.